Сергей Ионов:
 Ионов, Сергей Дмитриевич (род. 1962) — российский шахматист и тренер.
 Ионов, Сергей Петрович (1912—1961) — старшина, Герой Советского Союза.
 Ионов, Сергей Петрович — российский физико-химик, доктор наук, профессор.